Либезнице () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Прага-восток. Площадь общины составляет 5,98 км². Население — 2002 чел. (2010).

История 
Первое упоминание о селе датируется 1236 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края